Ulshöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Ulshöfer (1865–1913), deutscher Turner
 Otfried Ulshöfer (* 1930), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Robert Ulshöfer (1910–2009), deutscher Pädagoge, Literaturdidaktiker, Publizist und Herausgeber
 Berthold Ulshöfer (* 1945), apl. Professor, seit 1993 Direktor der Klinik für Urologie an der Medizinischen Hochschule Erfurt 
 Waltraud Ulshöfer (* 1956), deutsche Politikerin